Корал Бланко има више значења:

 Корал Бланко, Херардо Прекома (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Корал Бланко (Санта Катарина), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Корал Бланко, Тодос пор Идалго (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Корал Бланко (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Корал Бланко (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Корал Бланко (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Корал Бланко (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Корал Бланко (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Корал Бланко (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Корал Бланко (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Корал Бланко (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Корал Бланко (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Корал Бланко (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Корал Бланко (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Корал Бланко (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Корал Бланко (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Корал Бланко, Лос Гверос (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику